Werrabahn bezeichnet

 die frühere Werra-Eisenbahn-Gesellschaft
 deren Hauptverbindung Bahnstrecke Eisenach–Lichtenfels

Siehe auch:
 Werratalbahn